Daniele Catto – ex calciatore italiano
Edoardo Catto – calciatore italiano
Franco Catto – ex calciatore italiano
Jamie Catto –  cantante britannico
Max Catto – scrittore britannico